Джигме Дорджи Вангчук (1929—1972) — третий король Бутана.
 Джигме Дорджи Вангчук (род. 1986) — принц, сын четвёртого короля Бутана.